Der Bahnradsprint der Männer bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin fand vom 6. bis 7. August im Olympischen Radstadion statt. Olympiasieger wurde der Deutsche Toni Merkens.

Ergebnisse

Runde 1 
Der Gewinner eines jeden Laufs qualifizierte sich für die zweite Runde. Der Verlierer musste in die Hoffnungsrunde.

Lauf 1

Lauf 2

Lauf 3

Lauf 4

Lauf 5

Lauf 6

Lauf 7

Lauf 8

Lauf 9

Lauf 10

Hoffnungsrunde 
Der Letzte eines jeden Hoffnungslaufs schied aus, die anderen Athleten qualifizierten sich für die zweite Runde.

Hoffnungslauf 1

Hoffnungslauf 2

Hoffnungslauf 3

Hoffnungslauf 4

Achtelfinale 

Lauf 1

Lauf 2

Lauf 3

Lauf 4

Lauf 5

Lauf 6

Lauf 7

Lauf 8

Viertelfinale 

Lauf 1

Lauf 2

Lauf 3

Lauf 4

Halbfinale 

Halbfinale 1

Halbfinale 2

Finals 

Finale

Rennen um Bronze

Weblinks 
 Ergebnisse

Sprint Bahn Manner